Buen pastor puede referirse a:

 El Buen Pastor, alegoría en el Nuevo Testamento (creada por Jesucristo para referirse a sí mismo).
 El Buen Pastor, pintura realizada alrededor del año 1660 por el pintor español Bartolomé Esteban Murillo.
 El Buen Pastor, barrio de la ciudad de Barcelona, España.
 El Buen Pastor, teleserie nocturna de 2011, de Televisión Nacional de Chile.
 El buen pastor (Going My Way), película estadounidense de 1944, dirigida por Leo McCarey.
 El buen pastor (The Good Shepperd), película estadounidense de 2006, dirigida por Robert De Niro.
 El Buen Pastor, empresa privada española, productora de lácteos.
 La cárcel El Buen Pastor, centro penitenciario para mujeres en la ciudad de Bogotá, Colombia.
 El Paseo del Buen Pastor, centro cultural, recreativo y comercial en la ciudad de Córdoba, Argentina.
 La congregación religiosa del Buen Pastor, fundada en la ciudad de Angers, Francia.